Суперлига Србије у сезони 2017/18. је дванаесто такмичење организовано под овим именом од стране Фудбалског савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Систем такмичења остао је исти као и претходне сезоне. Након 30 одиграних кола по двоструком бод систему лига од 16 клубова се на основу тада утврђеног пласмана дели на две групе од по осам - горњу (Плеј-оф, позиције од прве до осме) и доњу (Плеј-аут, позиције од девете до шеснаесте). Број освојених бодова у првом делу лиге тада се полови (у случају дељења непарног броја, количник се заокружује на први наредни цео број), а даље се такмичење унутар група одвија по једноструком бод систему у укупно 7 кола. По завршетку такмичења у Плеј-офу и Плеј-ауту утврђује се коначни пласман Суперлиге за ту сезону.

 Плеј-оф:
Најбоље пласирани тим осваја титулу и стиче право учешћа у квалификацијама за Лигу шампиона. Тимови који су такмичење завршили на другој и трећој позицији добијају место у квалификацијама за Лигу Европе. У случају да је неки од три првопласирана клуба уједно и освајач Купа Србије у истој сезони, четвртопласирани тим лиге такође иде у квалификације за Лигу Европе.

 Плеј-аут:
Два најлошије пласирана тима (позиције 15. и 16. у коначном пласману) испадају из Суперлиге, а од наредне сезоне ће се уместо њих у елитном рангу такмичити два клуба која су заузела најбоље позиције у Првој лиги Србије.

Промене у саставу лиге

Састав Суперлиге Србије у сезони 2017/18.

Први део такмичења

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Доигравање за титулу (Плеј-оф)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Доигравање за опстанак (Плеј-аут)

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Листа стрелаца

Идеални тим сезоне

Резултати клубова Суперлиге Србије у европским такмичењима 2017/18. 

У овој сезони четири клуба су учествовала у квалификацијама за европска такмичења, а први пут у историји Србије у групну фазу Лиге Европе пласирала су се два клуба. Још у првом колу квалификација за Лигу Европе испали су Младост из Лучана (од Интера из Бакуа) и Војводина (од Ружомберока). Партизан је након избацивања подгоричке Будућности елиминисан у трећем колу квалификација за Лигу шампиона (од Олимпијакоса). Црно-бели су потом у плеј-офу Лиге Европе били успешнији од Видеотона и тако обезбедили место у групној фази тог такмичења. Црвена звезда је такмичење започела већ у првом колу квалификација за Лигу Европе. На путу до групне фазе овог такмичења савладала је Флоријану, Иртиш из Павлодара, Спарту из Прага и Краснодар. Оба српска представника су обезбедила пролаз у шеснаестину финала освајањем друге позиције у својим групама. Оба клуба су своју европску авантуру завршила у шеснаестини финала, Партизан је са укупних 3:1 (1:1, 2:1) испао од Викторије из Плзња а Црвена звезда је са укупних 1:0 (0:0, 1:0) испао од ЦСКА из Москве. И поред тога, ова сезона ће остати упамћена као најуспешнија сезона за српске клубове од распада државе.

Референце

Спољашње везе 

 Званични сајт - superliga.rs

Сезоне Суперлиге Србије у фудбалу
Српске фудбалске лиге у сезони 2017/18.